Maratus  — род пауков-скакунов из подсемейства Euophryinae (Saitini). Распространены в Австралии (и один вид в Китае). Около 60 видов.

Описание 
Мелкие пауки (как правило, 4—5 мм) с ярко выраженным половым диморфизмом. Самцы имеют ярко окрашенное брюшко и необычное брачное поведение (с поднятием ног и брюшка) для привлечения самок.

Систематика 
Род впервые выделил в 1878 году немецкий энтомолог Фердинанд Карш (Ferdinand Karsch; 1853—1936), куратор Берлинского музея естествознания (Museum für Naturkunde, Berlin). Долгое время род включал всего один или несколько видов, включая типовой Maratus amabilis Karsch, 1878. В 1990-2000-х гг объём рода был значительно расширен за счёт включения таксонов из бывшего рода Lycidas, а также за счёт описания новых для науки видов.

Филогения 
Взаимоотношения внутри рода Maratus и его связи с другими родами остаются неясными. По данным недавнего молекулярно-филогенетического исследования (Junxia Zhang, 2012) исследователи пришли к выводу, что семь австралийских родов Hypoblemum, Jotus, Lycidas, Maileus, Maratus, Saitis и Prostheclina являются близко родственными и поэтому должны быть объединены в один род, Saitis. Однако, другие арахнологи (Otto & Hill) только один род Lycidas рассматривают в качестве синонима (с родом Maratus) и предлагают следующую схему взаимоотношений родственных групп:

В родовой группе Saitis, третья пара ног имеет большую длину, а первая пара ног неспециализированная, в то время как в родовой группе Jotus наоборот. Оба рода группы Maratus во время брачного ухаживания поднимают брюшко, но только Maratus имеют ярко окрашенную дорсальную пластинку.

Виды 
К июню 2016 года по данным World Spider Catalog известны следующие виды:

 Maratus amabilis Karsch, 1878  — Австралия
 Maratus anomaliformis (Zabka, 1987) — Квинсленд
 Maratus anomalus (Karsch, 1878) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Maratus avibus Otto & Hill, 2014 — Западная Австралия
 Maratus bitaeniatus (Keyserling, 1882) — Австралия
 Maratus caeruleus Waldock, 2013 — Западная Австралия
 Maratus calcitrans Otto & Hill, 2012 — Новый Южный Уэльс, Австралийская столичная территория, Виктория
 Maratus chlorophthalmus (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Maratus chrysomelas (Simon, 1909) — Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Maratus clupeatus Otto & Hill, 2014 — Западная Австралия
 Maratus dialeucus (L. Koch, 1881) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Maratus digitatus Otto & Hill, 2012 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Maratus elephans Otto & Hill, 2015 — Новый Южный Уэльс
 Maratus fimbriatus Otto & Hill, 2016 — Новый Южный Уэльс
 Maratus furvus (Song & Chai, 1992) — Китай
 Maratus griseus (Keyserling, 1882) — Квинсленд
 Maratus harrisi Otto & Hill, 2011 — Австралийская столичная территория, Тасмания
 Maratus heteropogon (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Maratus hortorum Waldock, 2014 — Западная Австралия
 Maratus jactatus Otto & Hill, 2015 — Квинсленд
 Maratus karrie Waldock, 2013 — Западная Австралия
 Maratus karschi (Zabka, 1987) — Новый Южный Уэльс
 Maratus kochi (Zabka, 1987) — Австралия
 Maratus leo Otto & Hill, 2014 — Южная Австралия
 Maratus linnaei Waldock, 2008 — Западная Австралия
 Maratus literatus Otto & Hill, 2014 — Новый Южный Уэльс
 Maratus madelineae Waldock, 2014 — Западная Австралия
 Maratus maritimus Otto & Hill, 2014 — Западная Австралия
 Maratus melindae Waldock, 2013 — Западная Австралия
 Maratus michaelseni (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Maratus montanus Otto & Hill, 2014 — Западная Австралия
 Maratus mungaich Waldock, 1995 — Западная Австралия
 Maratus nigriceps (Keyserling, 1882) — Квинсленд
 Maratus nigromaculatus (Keyserling, 1883) — Квинсленд
 Maratus obscurior (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Maratus ottoi Baehr & Whyte, 2016 — Квинсленд
 Maratus pardus Otto & Hill, 2014 — Западная Австралия
 Maratus pavonis (Dunn, 1947) — Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Maratus personatus Otto & Hill, 2015 — Западная Австралия
 Maratus piliger (Keyserling, 1882) — Квинсленд
 Maratus pilosus (Keyserling, 1882) — Квинсленд
 Maratus plumosus Otto & Hill, 2013 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Maratus proszynskii Waldock, 2015 — Тасмания
 Maratus purcellae Otto & Hill, 2013 — Новый Южный Уэльс, Australian Capital Territory
 Maratus rainbowi (Roewer, 1951) (syn. M. splendens) — Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Maratus robinsoni Otto & Hill, 2012 — Новый Южный Уэльс
 Maratus sarahae Waldock, 2013 — Западная Австралия
 Maratus sceletus Otto & Hill, 2015 — Квинсленд
 Maratus scutulatus (L. Koch, 1881) — Австралия
 Maratus speciosus (O. Pickard-Cambridge, 1874) — Западная Австралия
 Maratus speculifer (Simon, 1909) — Западная Австралия
 Maratus spicatus Otto & Hill, 2012 — Западная Австралия
 Maratus splendens Otto & Hill, 2012 — Западная Австралия
 Maratus tasmanicus Otto & Hill, 2013 — Западная Австралия, Тасмания
 Maratus velutinus Otto & Hill, 2012 — Новый Южный Уэльс
 Maratus vespertilio (Simon, 1901) — Австралия
 Maratus vittatus (Keyserling, 1881) — Квинсленд
 Maratus volans (O. Pickard-Cambridge, 1874) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Maratus watagansi Otto & Hill, 2013 — Новый Южный Уэльс

Дополнительно было описано ещё семь новых видов (Otto and Hill, 2016)

 Maratus albus Otto & Hill, 2016
 Maratus australis Otto & Hill, 2016
 Maratus bubo Otto & Hill, 2016
 Maratus lobatus Otto & Hill, 2016
 Maratus tessellatus Otto & Hill, 2016
 Maratus vespa Otto & Hill, 2016
 Maratus vultus Otto & Hill, 2016

Примечания

Литература

Ссылки 
 Maratus Karsch, 1878. Global Species Database of Salticidae (by Jerzy Prószyński. Version May 14th, 2016). peckhamia.com
 The world spider catalog, version 17.0. Natural History Museum Bern.

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных